Мировая серия 1993 — решающая серия игр Главной лиги бейсбола в сезоне 1993 года. Победителем стала команда «Торонто Блю Джэйс», обыгравшая «Филадельфия Филлис» со счётом 4-2.

Матчи 
 1-9 = Иннинги; R = Раны (очки); H = Хиты; АЛ = Команда Американской лиги; НЛ = Команда Национальной лиги

Игра #1 
 Дата: 16 октября 1993 года
 Стадион: SkyDome

Игра #2 
 Дата: 17 октября 1993 года
 Стадион: SkyDome

Игра #3 
 Дата: 19 октября 1993 года
 Стадион: Veterans Stadium

Игра #4 
 Дата: 20 октября 1993 года
 Стадион: Veterans Stadium

Игра #5 
 Дата: 21 октября 1993 года
 Стадион: Veterans Stadium

Игра #6 
 Дата: 23 октября 1993 года
 Стадион: SkyDome

См. также 
 Мировая серия
 Финальная серия Американской лиги 1993
 Финальная серия Национальной лиги 1993

Ссылки 
 Мировая серия 1993 на Retrosheet.org 
 Мировая серия 1993 на Baseball-Almanac.com 

Мировая серия
МЛБ в сезоне 1993
Спортивные соревнования в Торонто
Спортивные соревнования в Филадельфии